Эмманюэ́ль Ривье́р (; родился 3 марта 1990, Ле-Ламантен, Мартиника, Франция) — мартиникский и французский футболист, нападающий клуба «Кротоне» и сборной Мартиники.

Карьера

Клубная 
Эмманюэль Ривьер — воспитанник футбольного клуба «Сент-Этьен». Дебютировал в команде 17 декабря 2008 года в матче Кубка УЕФА против «Валенсии». Первый гол за «Сент-Этьен» забил 13 мая 2009 года в ворота «Гавра» с передачи Давида Жильотти. Всего форвард отыграл в «Сент-Этьене» 3 сезона, забив в Лиге 1 17 голов в 73 проведённых матчах. Летом 2011 года Ривьер перешёл в «Тулузу».

Впервые сыграл за новую команду 17 сентября 2011 года в матче с «Бордо». Нападающий вышел на поле на 77-й минуте встречи вместо Умута Булута и, забив гол в добавленное время, установил окончательный счёт матча —3:2
. В составе «Тулузы» Ривьер выступал до января 2013 года. На его счету 9 голов в 44 сыгранных в чемпионате Франции матчах.

В январе 2013 года форвард стал игроком «Монако». Дебют Ривьера в Лиге 2 пришёлся на матч против «Арль-Авиньона». На 67-й минуте нападающий заменил Ибраима Туре и в оставшееся время забил гол и сделал голевую передачу на Лукаса Окампоса
.

В июле 2014 года перешёл в английский «Ньюкасл Юнайтед». Закрепиться в составе английского клуба Ривьеру не удалось, за три года в команде он провёл лишь 31 матч и забил три гола во всех турнирах. В сезоне 2016/2017 Эмманюэль выступал за испанскую «Осасуну» на правах аренды, но не сумел заиграть и там, проведя всего 15 матчей, в которых не забил ни одного гола.

25 августа 2017 года Ривьер перешёл во французский «Мец», с которым заключил контракт на два года. В первом сезоне за клуб он сыграл 28 матчей и забил 5 голов в чемпионате Франции.

В сборной 
Эмманюэль Ривьер выступал за юношеские сборные Франции различных возрастов, начиная с 16-летнего. В составе молодёжной сборной форвард участвовал в отборочном турнире к чемпионату Европы—2013 и забил 2 гола в выездном матче против Румынии, сыгранном 11 октября 2011 года.

Статистика

Примечания 

Футболисты Франции
Футболисты Мартиники
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Мартиники по футболу
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Тулуза»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Козенца»
Игроки ФК «Кротоне»